

Geografia
Burkina Faso
 Fara, comune in provincia di Balé

Iraq
 Fara o Tell Fara, nome odierno del sito sulle rive dell'Eufrate in cui un tempo sorgeva Shuruppak

Italia
 Fara Filiorum Petri – comune in provincia di Chieti
 Fara Gera d'Adda – comune in provincia di Bergamo
 Fara in Sabina – comune in provincia di Rieti
 Fara Novarese – comune in provincia di Novara
 Fara Olivana con Sola – comune in provincia di Bergamo
 Fara San Martino – comune in provincia di Chieti
 Fara San Martino-Palombaro, riserva naturale protetta all'interno del parco nazionale della Maiella;
 Fara Vicentino – comune in provincia di Vicenza
 Fara, località nel comune di Gallarate (Va)
 Fara Basiliana, antico nome di Basiano (Mi)
 Faraone, frazione di Sant'Egidio alla Vibrata (Te)
 Fara Vetula, antico nome di Fallavecchia, località nel comune di Morimondo (Mi)
 Farra, già frazione di Feltre posta sulla strada per Pedavena, ora inglobata nella città.
 Farra, frazione di Mel (Bl).
Farra d'Alpago (Bl).
Farra d'Isonzo (Go).
Farra di Soligo (Tv).
 Faruciola (piccola fara), località nel comune di Morimondo (Mi)
 Leofara, frazione di Valle Castellana (Te).
Fragneto Monforte (Fara di Gnito) (Bn).
Piana La Fara, frazione del comune di Atessa (Ch), situata in val di Sangro, regione Abruzzo.
Piano della Fara o anche Piano Fara, frazione del comune di Rosciano (Pe), regione Abruzzo. 
Faraclovus, Faraclonus, anche Faradomus, nel comune di San Giovanni in Fiore (Cs), Calabria, territorio in cui Gioacchino da Fiore fondò nel 1215 l'Abbazia Florense che diede origine poi all'attuale comune.

Scozia
 Fara, isola nell'arcipelago delle Orcadi.

Persone 
 Fara – condottiero erulo
 Gustavo Fara – generale italiano
 Mario Fara – calciatore italiano
 Santa Fara – monaca franca

Altro 
 Fara – nome proprio di persona 
 Fara – unità politico-militare longobarda
 Fara – vino DOC della provincia di Novara